Broke, « fauché » en anglais, peut faire référence à :
 un album de Hed PE,
 Philip Broke (1776-1841), un amiral britannique,
 Broke, une localité du comté de Singleton en Nouvelle-Galles-du-Sud,
Broke, série télévisée américaine (2020)